Стефан Брогрен (; , Торонто, Онтарио, Канада) — канадский актёр, режиссёр и продюсер. Наиболее известен по роли Арчи «Змея» Симпсона в цикле молодёжных сериалов «Деграсси».

Биография 
Отец Стефана имеет шведское происхождение.

Брогрен начал сниматься в «Деграсси» с 10 лет, начиная с сериала «Подростки с улицы Деграсси» (1987-1991).

Награды и номинации

Фильмография

Примечания

Ссылки